Кардиналы () — род птиц из семейства кардиналовых (Cardinalidae), представители рода распространены в Северной Америке и в северной части Южной Америки.

В состав рода включают три вида:

Примечания 

Роды птиц
Кардиналовые